Bertrams ist der Familienname folgender Personen:

 Hartwig Bertrams, deutscher Autorennfahrer
 Joep Bertrams (* 1946), niederländischer Illustrator und Karikaturist
 Kurt U. Bertrams (* 1949), deutscher Verleger und Autor
 Michael Bertrams (* 1947), deutscher Jurist
 Werner Bertrams (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Bertrams (1907–1995), deutscher Kirchenrechtler

Siehe auch:

 Bertram
 Bertrams Hotel